Junction City  ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Junction City (Arkansas)
 Junction City (Georgia)
 Junction City (Illinois)
 Junction City (Kalifornien)
 Junction City (Kansas)
 Junction City (Kentucky)
 Junction City (Louisiana)
 Junction City (Missouri)
 Junction City (Ohio)
 Junction City (Oregon)
 Junction City (South Dakota), im Union County
 Junction City (Washington)
 Junction City (Wisconsin)